Die Ericsson Open 2017 waren ein Tennisturnier der Damen in Båstad. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2017 und fand vom 25. bis 30. Juli 2017 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Ericsson Open 2017 fand vom 23. bis 24. Juli 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Båstad